Gilliot ist der Familienname folgender Personen:

 Alphonse Gilliot (1849–1927), deutscher Politiker (Zentrum)
 Claude Gilliot (* 1940), französischer Islamwissenschaftler und Arabist